Села
 Гребеники — Миколаївська область, Новоодеський район
 Гребеники — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)

Інше
 Гребеники — пункт пропуску на кордоні з Молдовою
 Гребеники — геологічна пам'ятка природи місцевого значення у Роздільнянському районі

Див. також 
 Гребінники
 Гребеняки
 Гребенюки
 Гребениківка
 Труд-Гребеник
 Новий Гребеник